Эмиль Брейе (; 12 апреля 1876 года, Бар-ле-Дюк — 3 февраля 1952 года, Париж) — французский философ и историк философии, плотиновед, переводчик. Брат Луи Брейе, историка искусства.

Биография 
Окончил филологический факультет Сорбонны (1900), где учился у В. Брошара и Л. Леви-Брюля. Он также посещал семинары Анри Бергсона в Коллеж де Франс. Преподавал в лицеях.

В 1908 году защитил диссертацию о Филоне Александрийском, получил степень доктора словесности.

Преподавал во французских университетах Ренна (1909—1912), Бордо (1912—1914, 1919) и Парижа (1919—1946); в 1925 году — в Каирском университете, в 1936 году — в университете Рио-де-Жанейро.

Участник Первой мировой войны, после тяжёлого ранения потерял левую руку.

Возглавлял издание журнала «Revue philosophique».

Член Академии моральных и политических наук (1941, занял место А. Бергсона), членкор Британской академии (1951).

Среди испытавших его влияние П. О. Кристеллер.

Сущность философии для Брейе — в рациональном объяснении природы реальности.

Как отмечает энциклопедия «Кругосвет», особая заслуга его как историка философии — исследование античной философии, главным образом стоицизма и неоплатонизма, и немецкой философии.

Брейе утверждал, что христианство не оказало никакого влияния на историю философии.

Автор фундаментального труда «История философии» (Histoire de la philosophie, 1926—1932, в 7 томах), от досократиков до наших дней, с дополнением, посвященным индийской философии.
Автор работ по древнегреческой и средневековой философии.

Переводчик «Эннеад» Плотина.

Литература 
 Гагонин A. C. Эмиль Брейе: философия как способ жить. В кн.: Брейе Э. Философия Плотина. — СПб., 2012.
 Блауберг И. И. Э. Брейе и М. Геру: два подхода к истории философии // История философии. — 2008. — № 13.

Примечания

Ссылки 
 
 Эмиль Брейе: Notice sur la vie et les travaux de Henri Bergson

Философы Франции
Историки философии
Историки по алфавиту
Выпускники Парижского университета
Участники Первой мировой войны (Франция)
Преподаватели Парижского университета
Члены Академии моральных и политических наук
Члены-корреспонденты Британской академии